В соревнованиях по стрельбе на летних Олимпийских играх 2016 года смогут принять участие 390 спортсменов (231 мужчина и 159 женщин), которые будут соревноваться за 15 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем 30 спортсменами (по 2 стрелка в каждой дисциплине).

Правила квалификации 
Квалификационный отбор на летние Олимпийские игры 2016 года начался осенью 2014 года и продлился до февраля 2016 года. По итогам каждого отборочного соревнования путёвки на Игры завоёвывали до 5-ти лучших стрелков, при этом каждая страна могла получить не более 2-х путёвок в каждой дисциплине. Также для получения олимпийских лицензий стрелки во время предварительного этапа или квалификационного раунда должны были выполнить следующие нормативы:

Один стрелок может принести только одну лицензию для своей страны вне зависимости от дисциплины. Если путёвку на Игры получает спортсмен, который уже квалифицировался ранее, то квота достаётся следующему лучшему стрелку отборочного турнира. Хозяевам Игр сборной Бразилии гарантировано 9 квот, по одной в различных дисциплинах. Если бразильские спортсмены получат олимпийские лицензии в этих дисциплинах по итогам различных отборочных соревнований, то неиспользованная квота будет перераспределена в пользу НОК, чей стрелок имел наивысший результат среди неквалифицированных спортсменов. После окончания отборочных соревнований специальная трёхсторонняя комиссия распределит 24 путёвки.

Квалификационные соревнования

Распределение квот

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Путёвки на летние Олимпийские игры не являются именными. Каждый НОК самостоятельно выбирает спортсменов, которые выступят на Играх.

Мужчины

Пневматическая винтовка, 10 метров

Винтовка лёжа, 50 метров

Винтовка из трёх положений, 50 метров

Пневматический пистолет, 10 метров

Скорострельный пистолет, 25 метров

Пистолет, 50 метров

Трап

Дубль-трап

Скит

Женщины

Пневматическая винтовка, 10 метров

Винтовка из трёх положений, 50 метров

Пневматический пистолет, 10 метров

Пистолет, 25 метров

Трап

Скит

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации 
 Распределение квот на сайте ISSF  
 Список квалифицированных спортсменов

Стрельба